Суперкубок УЕФА 2017 () — футбольный матч, который состоялся 8 августа 2017 года и ставший 42-м розыгрышем Суперкубка УЕФА, в котором встретились победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы предыдущего сезона. Матч прошёл на стадионе «Национальная арена Филипп II Македонский» в Скопье. Победителем стал «Реал Мадрид», обыгравший английский «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1.

Команды

Матч

Примечания

Ссылки 
 

2017
Европейский футбол в сезоне 2017/2018
Август 2017 года
Футбол в Северной Македонии
Матчи ФК «Манчестер Юнайтед»